Альфаме́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Кариньена. Занимает площадь 102,25 км². Население — 1509 человек (на 2010 год). Расстояние — 45 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы